Nothing to Prove – album dei Jeffries Fan Club del 1998
 Nothing to Prove – album dei Teen Idols del 2003
 Nothing to Prove – album degli H2O del 2008